Tazar kan syfta på följande platser:

Iran 

 Ţazar, ort, Khorasan,

Ungern 

 Taszár, ort, Somogy, 

Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Ungernförgreningar